Флавий Филип () може да се отнася за:

 Флавий Филип, консул 348 г.
 Флавий Филип, консул 408 г.